IFA může být:

 Internationale Funkausstellung Berlin – berlínský veletrh s moderní elektronikou
 Industrieverband Fahrzeugbau – bývalé automobilové sdružení v NDR
 Institute for Astronomy
 zkratka dřívějšího názvu pro NIFL Premiership